Открытый чемпионат Тяньцзиня 2015 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых хардовых кортах.

Турнир-2015 является 2-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к международной категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Тяньцзине с 12 по 18 октября 2015 года. Турнир завершал азиатскую серию соревнований, проходившую между Открытым чемпионатом США  и Финалом тура WTA.

Прошлогодними чемпионками являются:
 Одиночный турнир —  Алисон Риск
 Парный турнир —  Алла Кудрявцева /  Анастасия Родионова

Общая информация 
Одиночный турнир собрал трёх представительниц Топ-10. Первым номером посева стала Флавия Пеннетта (№ 7 в мире на тот момент). Итальянская теннисистка выбыла уже в первом раунде, уступив Людмиле Киченок из Украины, которая попала в основную сетку через квалификацию. Еще две фаворитки второй номер посева Агнешка Радваньская (№ 8 в мире) и третий номер посева Каролина Плишкова (№ 9 в мире) встретились в очном поединке на стадии полуфинала и дальше прошла Радваньская. В финале польская теннисистка смогла обыграть несеянную на соревновании Данку Ковинич и стала обладательницей главного приза турнира. Прошлогодняя чемпионка Алисон Риск защищала свой титул в качестве седьмого номера посева, однако проиграла во втором раунде Тимее Бабош из Венгрии. В основных соревнованиях приняли участие четыре представительницы России. Лучше из них выступила Елизавета Куличкова, которая смогла выйти в четвертьфинал.

В парном турнире главный приз завоевала местная пара и вторые номера посева Сюй Ифань и Чжэн Сайсай, переигравшие в финале Николь Мелихар и Дарью Юрак. Прошлогодние чемпионки Алла Кудрявцева и Анастасия Родионова не защищали свой титул.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Агнешка Радваньская обыграла  Данку Ковинич со счётом 6-1, 6-2.
 Радваньская выиграла 2-й одиночный титул в сезоне и 16-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Ковинич сыграла свой дебютный одиночный финал в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Парный турнир 
  Сюй Ифань /  Чжэн Сайсай обыграли  Николь Мелихар /  Дарью Юрак со счётом 6-2, 3-6, [10-8].
 Сюй выигрывает 2-й парный титул в сезоне и 3-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Чжэн выигрывает 2-й парный титул в сезоне и 3-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Тяньцзиня по теннису
 WTA Тур 2015
 Международные турниры WTA
 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль на сайте WTA
 

Китай
Теннис
Октябрь 2015 года
2015